259-й батальон канадских стрелков Канадского Сибирского экспедиционного корпуса () — пехотный батальон, участвовавший в канадской интервенции в Россию. Существовал в 1918—1920 годах.

История 
259-й батальон был создан 1 ноября 1918 года. Был сформирован в Виктории, провинция Британская Колумбия. Состоял из призывников, набранных в Лондоне и Кингстоне (провинция Онтарио), а также в Монреале и Квебеке (провинция Квебек). Командиром батальона был назначен подполковник А. Е. Свифт ()

22 и 26 декабря 1918 года батальон был отправлен из Виктории во Владивосток двумя частями. Первая часть высадилась во Владивостоке 12, вторая — 15 января 1919 года. До 19 мая 1919 года был частью 16-й пехотной бригады. .. За участие в Сибирской экспедиции удостоен почётной пряжки «SIBERIA 1918-19».

В конце 1919 года батальон вернулся в Канаду, расформирован 6 ноября 1920 года..

25 июня 1998 года продолжателем традиций 259-го батальона объявлен .

Примечания

Источники 
Canadian Expeditionary Force 1914–1919 by Col. G.W.L. Nicholson, CD, Queen's Printer, Ottawa, Ontario, 1962

Батальоны Канадского Сибирского экспедиционного корпуса